Greenwichi középidő
 Giant Magellan Telescope